Konsulat Boliwii w Gdańsku (Bolivianisches Konsulat in Danzig, Bolivianisches Konsulat in Danzig) – boliwijska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Boliwii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1927. Urząd funkcjonował do 1940.

Kierownicy konsulatu 
 1927-1940 - Franz Richard Neubauer, konsul (1887–1983)

Siedziba 
 Elisabethwall 5 (obecnie Wały Jagiellońskie) (1929-1932)
 Grosse Allee 47 (Aleja Zwycięstwa) (1933)
 Horst-Hoffmann-Wall 6 (ul. 3-Maja) (1935-1938)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Boliwii w Berlinie

Przypisy 

Boliwia
Boliwia
Stosunki polsko-boliwijskie
Gdańsk